Molières kan syfta på:
 Molières, Dordogne
 Molières, Lot
 Molières, Tarn-et-Garonne